Filippo Brunelleschi (Firenze, 1377 – Firenze, 1446), orefice, scultore, architetto e matematico italiano.
 Umberto Brunelleschi (Montemurlo, 1879 – Parigi, 1949), pittore, illustratore e costumista italiano.
 Brunelleschi, cratere sulla superficie di Mercurio.
 Brunelleschi, famiglia di Firenze